

Localités 
Marsa est un nom d'origine punique, signifiant "baie" ou "anse", éventuellement un port naturel, et que l'on retrouve dans de nombreuses localités méditerranéennes ou de la mer Rouge.

Marsa est notamment  le nom de plusieurs localités, éventuellement d'une autre étymologie :
 Marsa, une commune française située dans l’Aude ;
 Mârșa, une commune roumaine située au nord-ouest du comté de Giurgiu en Munténie ;
 Marsa, une ville maltaise située sur Malte ;
 La Marsa, une ville tunisienne dans le gouvernorat de Tunis ;
 Marsa Alam, une localité égyptienne ;
 Marsalforn, une localité maltaise (île de Gozo) ;
 Marsaskala, une localité maltaise ;
 Marsaxlokk, une localité maltaise.

Sport 
 Avenir sportif de La Marsa, un club omnisports basé à La Marsa (Tunisie)
 Club Sportif Amateur de la Marsa, club de football basé à Mers el-Kébir (Algérie)
 Afak Sahel El Marsa, club omnisports fondé le 5 juin 2016 et basé à Mers el-Kébir (Algérie)